Der Wahlkreis Buxtehude ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst vom Landkreis Stade die Hansestadt Buxtehude, die Gemeinde Jork sowie die Samtgemeinden Apensen, Harsefeld, Horneburg und Lühe.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Buxtehude sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Birgit Butter (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 55.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Buxtehude sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Helmut Dammann-Tamke (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 55.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Dammanntamke, Helmut" |Helmut Dammann-Tamke
|44,0
|37,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Paatsch, Alexander" |Alexander Paatsch
|31,0
|31,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Felgentreu, Ulrich" |Ulrich Felgentreu
|9,0
|9,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Hotopp-Prigge, Silvia" |Silvia Hotopp-Prigge
|5,4
|8,0
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Koch-Böhnke, Benjamin" |Benjamin Koch-Böhnke
|4,1
|4,4
|-
| Alternative für Deutschland
| data-sort-value="Detje, Dennis" |Dennis Detje
|6,5
|6,6
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,6
|-
| LKR || || ||0,1
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,3
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 65,4 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Buxtehude neun Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Helmut Dammann-Tamke (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 55.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Dammanntamke, Helmut" |Helmut Dammann-Tamke
|48,6
|39,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Schimkatis, Stefan" |Stefan Schimkatis
|31,0
|28,2
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Poppe, Ralf" |Ralf Poppe
|10,7
|14,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Meyer, Andrej" |Andrej Meyer
|2,1
|10,7
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Koch-Böhnke, Benjamin" |Benjamin Koch-Böhnke
|2,2
|2,5
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Latzke, Jörg" |Jörg Latzke
|1,6
|1,9
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Buchholz, Frank" |Frank Buchholz
|2,3
|1,7
|-
| NPD
| data-sort-value="Dammann, Adolf" |Adolf Dammann
|1,1
|1,2
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,1
|-
| Nein!
| data-sort-value="König, Michael" |Michael König
|0,3
|
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 60,7 %.

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Dammann-Tamke, Helmut" | Helmut Dammann-Tamke
| 50,7
| 45,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Freudenthal" | Nick Freudenthal
| 28,7
| 26,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Vollmers" | Heike Vollmers
| 7,9
| 8,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Türk" | Uwe Türk
| 4,9
| 8,4
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Kowalski" | Klemens Kowalski
| 5,7
| 6,3
|-
|-
| NPD
| data-sort-value="Dammann" | Adolf Dammann
| 2,0
| 2,1
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,6
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,6
|-
| Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,4
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|}

Geschichte 
Der Wahlkreis war bei den Landtagswahlen 1947 bis 1978 die Nummer 65 der niedersächsischen Wahlkreise. Für die Landtagswahlen 1982 bis 1998 hatte er die Nummer 69 und bei der Landtagswahl 2003 die Wahlkreisnummer 67. Seit der Landtagswahl 2008 trägt er die Wahlkreisnummer 55.

Das Wahlkreisgebiet wurde in den Jahren seines Bestehens verändert. So wechselte das Gebiet der Samtgemeinde Fredenbeck zur Landtagswahl 1998 zum Wahlkreis Stade und ist seither nicht mehr Bestandteil des Wahlkreises Buxtehude.

Abgeordnete 
Direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises waren bei den Landtagswahlen zwischen 1947 und 2003:

1)Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 69 betrug 1994 72,1 %. Neben Monika Wörmer-Zimmermann kandidierten: Richard Wilke (CDU; 39,6 %), Jan-Henrik Horn (GRÜNE; 6,8 %), Winfried Tigges (FDP; 3,8 %), Heinrich Meuser (STATT; 3,3 %) und Wilken Weseloh (DP; 1,5 %).

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Stade)